Mnemosyne steht für:

 Mnemosyne (Mythologie), Gestalt der griechischen Mythologie, die Göttin der Erinnerung
 (57) Mnemosyne, ein Asteroid
 Mnemosyne (Bildatlas), ein von Aby Warburg zusammengestellter Bildatlas
 Mnemosyne (Software), eine Vokabeltrainer-Software
 Mnemosyne (Zeitschrift), eine Zeitschrift der Klassischen Philologie
 Parnassius mnemosyne, wissenschaftliche Bezeichnung des Schwarzen Apollofalters
 Mnemosyne – Mnemosyne no Musume-tachi, ein Anime (2008), der von zwei unsterblichen Frauen handelt
 Die Nymphe Mnemosyne, Gesang von Friedrich Hölderlin.
 Edition Mnemosyne, der Name eines Verlages 
 Mnemosyne (Lied), ein Song der britischen Band iLiKETRAiNS